Le Grand Prix moto d'Italie 2017 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2017. 

Cette  du Grand Prix moto d'Italie s'est déroulée du 2 au  sur le Circuit du Mugello.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 
La grille de départ est bouleversée par les sanctions infligées à Jorge Martín (initialement ), Manuel Pagliani () et Kaito Toba () qui écopent d'une pénalité de 12 places pour avoir roulé trop lentement sur trois portions du tracé.

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

2017
Sport mécanique en Toscane
Sport en Italie en 2017
Sport en juin 2017
Ita